Alex Majoli – fotoreporter italiano
 Cesare Majoli – presbitero e naturalista italiano
 Enrico Majoli – incisore italiano
 Giordano Majoli – ex tennista e dirigente d'azienda italiano
 Iva Majoli – allenatrice di tennis ed ex tennista croata